Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Alderney, d’après le nom anglais de l’île d’Aurigny.
 le  était un navire de 8 canons lancé en 1735 et coulé en 1741.
 le  était un navire de sixième rang de 24 canons, construit à l’origine sous le nom de HMS Squirrel mais renommé en 1742 et lancé en 1743. Il fut vendu en 1749.
 le  était un sloop de 12 canons lancé en 1757 et vendu en 1783. Il est peut-être devenu la baleinière Aurigny, prise par les Espagnols en 1797.
 le  est un sous-marin de classe Amphion, lancé en 1945 et démantelé en 1972.
 le  était un patrouilleur de classe Island, lancé en 1979 et désarmé en 2001. Il a été vendu à la marine bangladaise en 2002 et renommé Karatoa.

Alderney